

Нове Буяново — присілок, Шемуршинський район, Чувашія
 Нове Буяново — присілок, Янтіковський район, Чувашія

Див. також 
 Велике Буяново
 Верхнє Буяново
 Мале Буяново
 Нижнє Буяново
 Старе Буяново